«The Truth About Love» — шостий студійний альбом американської поп-рок-співачки Pink. В США альбом вийшов 18 вересня 2012 року.

Список композицій 

Примітки
  означає співпродюсера
  означає додаткового продюсера

Чарти

Примітки 

Альбоми Pink
Альбоми RCA Records
Альбоми, спродюсовані Максом Мартіном
Альбоми, спродюсовані Shellback